J1 oder JI steht für:
 AEG J.I, ein deutscher Doppeldecker
 Auster J/1, ein einmotoriges dreisitziges Propellerflugzeug
 Hyundai Lantra J1, ein Pkw-Modell der unteren Mittelklasse, siehe Hyundai Lantra#Lantra (J1, 1990–1995)
 Lebensmittelschlüssel für Getreideerzeugnisse, siehe Bundeslebensmittelschlüssel#Lebensmittel Haupt- und Untergruppen (Stelle 1+2)
 J-I, eine japanische Trägerrakete
 J1 League, die oberste japanische Fußballliga
 Junkers J 1, ein deutsches Ganzmetallflugzeug
 Vorsorgeuntersuchung J1 für 13- bis 15-jährige Jugendliche, siehe Kindervorsorgeuntersuchung#Die einzelnen Untersuchungen
 Primärmultiplexanschluss in Japan
 Die Abteilung Personalwesen des Streitkräfteführungskommandos im österreichischen Bundesheer und im Einsatzführungskommando der Bundeswehr
 den Johnson-Körper J1, die Quadratpyramide
 die Jankogruppe J1

J1